Панагі́я ( — «всесвята»).

Богослужіння 
 Панагія — один з епітетів Богородиці, який використовують в основному в християнстві східного обряду.
 Панагія — тип ікон Пресвятої Богородиці, званий також «Platytera» (), див. «Оранта».
 Панагія — невелика ікона із зображенням Богоматері, є знаком архієрейського достоїнства, носиться єпископами на грудях (під час Богослужіння — з наперсним хрестом, а поза храмом — не обов'язково. Є панагії із зображеннями Трійці, Розп'яття, Вознесіння. Бувають різні за формою — круглі, овальні, ромбоподібні, квадратні.
 Панагія — назва просфори на честь Божої Матері; використовують як одну з п'яти службових просфор на проскомидії для приготування Святих Дарів.
 Панагіар — церковне начиння для панагій, іноді називали ще «панагією».

Інше
 Панагія Халкеон — храм
 Панагія Сумела — монастир

Топоніми

Панагія — мис у Керченській протоці на Таманському півострові, Краснодарський край

Панагія — село, комуна Калопер, повіт Долж

Посилання 
 Панагія // Українська Релігієзнавча Енциклопедія